Les Moles és una serra situada al municipi de Tortosa (Baix Ebre), amb una elevació màxima de 789 metres.

Particularitats 
Les Moles es troben al sud de la Boinaca, a l'extrem meridional de la serra del Boix i a l'est de la serra de Gaviots; junt amb aquestes formen part del Massís de Cardó.

Hi ha un parc eòlic que s'estén damunt de la carena d'aquesta serra i de les serres veïnes.

Referències

Enllaços externs 
 Cartografia
 Toponímia de la comarca del Baix Ebre 

Serres de Tortosa
Massís de Cardó